Okręty US Navy o nazwie USS  "Shiloh":
 Pierwszy "Shiloh" był monitorem typu Casco. 
 Drugi "Shiloh" (CG-67) jest krążownikiem rakietowym typu Ticonderoga.

Shiloh